BFW steht für:

 Bankfachwirt, eine Weiterbildung nach der Abschlussprüfung zum Bankkaufmann
 Bayerische Flugzeugwerke, Unternehmens-Vorläufer von BMW
 Bayerische Flugzeugwerke, Unternehmen, ab 1938 Messerschmitt AG
 Berufsförderungswerk, deutsche berufliche Fördereinrichtung
 Berufsfortbildungswerk (auch bfw)
 Bewertungsstelle für Weiterbildungsangebote, Schweiz
 BFW Liegenschaften, eine Schweizer Immobiliengesellschaft
 Bund Freiheit der Wissenschaft, ein eingetragener Verein
 Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, in Österreich
 Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen

Abkürzung